Holloman steht für:
 Holloman Air Force Base, Stützpunkt der US-Luftwaffe

Holloman ist der Familienname folgender Personen:
 Bridget Holloman (1955–2006), US-amerikanische Schauspielerin
 Laurel Holloman (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin